Кудравец:
 Кудравец, Анатолий Павлович (1936—2014) — белорусский советский прозаик, переводчик, киносценарист.
 Кудравец, Андрей Русланович (род. 2003) — белорусский футболист.